El término Niederried puede referirse a:

Niederried bei Interlaken, comuna suiza del cantón de Berna, distrito de Interlaken.
Niederried bei Kallnach, comuna suiza del cantón de Berna, distrito de Aarberg.